Патрик Фрэнсис (Фрэнк) Хедоу (; , Риджентс-парк, Лондон — , Бриджуотер, графство Сомерсет) — английский игрок в теннис и крикет; победитель Уимблдонского турнира в 1878 году.

Общая информация 

Родился в Лондоне, в семье Патрика Дугласа Хедоу и Эммы Гарриэт Нисбет. Его отец был выпускником
Баллиол-колледжа в Оксфорде и председателем британской транспортной компании под названием P&O Shipping Company.

Шесть из семи братьев Хедоу (и в их числе Фрэнк) учились в публичной школе для мальчиков в Хэрроу и были известны как отличные игроки в рэкетс и крикет.
Старший из братьев, , погиб во время восхождения на Маттерхорн в 1865 году.

Большую часть своей жизни Фрэнк Хедоу провёл за пределами Британских Островов, в основном на Цейлоне, где он управлял чайной плантацией.

Он завоевал своё место в истории, когда в 1878 году, находясь на отдыхе в Англии, в Челлендж-раунде Уимблдонского турнира в трех партиях обыграл действующего (первого) победителя Спенсера Гора. На вопрос будет ли он защищать свой титул Фрэнк Хедоу, как сообщают, ответил: «Нет, сэр. Это игра для девочек, с мягким мячом». И он сдержал своё слово, таким образом став единственным теннисистом, из тех кто побеждал на Уимблдоне, кому удалось на этих соревнованиях, в одиночном разряде, не проиграть ни одного сета.

На Уимблдон вернулся почти полвека спустя, в 1926 году, для того, чтобы получить памятную медаль королевы Марии как «старейший из ныне живущих Чемпионов».

До самой своей смерти, в 1946 году, Фрэнк Хедоу больше не играл в теннис.

Победы на турнирах Большого шлема (1)

Примечания

Ссылки 
 Фрэнк Хедоу на Cricinfo
 Фрэнк Хедоу на GrandSlamTennis.co.uk
 Профиль на TennisArchives.com

Родившиеся 24 января
Родившиеся в 1855 году
Умершие 29 июня
Умершие в 1946 году
Умершие в Сомерсете
Теннисисты по алфавиту
Родившиеся в Лондоне
Теннисисты Великобритании
Крикетчики Великобритании
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде